Alan Davidson (jugador de cricket) (1897-1962), jugador de cricket australià
 Alan Davidson (escriptor culinari) (1924-2003), escriptor culinari britànic
 Alan Davidson (autor) (1943), autor i escriptor anglès
 Alan Hayes Davidson (1960-2018), arquitecte britànic
 Alan Davidson (futbolista escocès) (1960), futbolista escocès
 Alan Davidson (jugador de futbol) (1960), futbolista australià